Запареачи има више значења:

 Запареачи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Запареачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Запареачи, Асерадеро (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику